Lista das 124 comunas do departamento francês de Córsega-do-Sul.

 (CAA) Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien, created in 2002.

|}

Corsega do Sul